Grupp G i Världsmästerskapet i fotboll 2014 spelades från 16 juni till 26 juni 2014.

Tabell

Matcher

Tyskland mot Portugal

{{Resultat med trupp|id=GER-POR
|nr       = 13
|bild     = GER-POR 2014-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Thomas Müller Mats Hummels 
|mål2     = 
|arena    = Arena Fonte Nova
|spelplats= Salvador
|publik   = 51081
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Thomas Müller
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Ghana mot USA

{{Resultat med trupp|id=GHA-USA
|nr       = 14
|bild     = GHA-USA 2014-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = André Ayew 
|mål2     =  Patrick Dempsey John Anthony Brooks
|arena    = Arena das Dunas
|spelplats= Natal
|publik   = 39760
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Clint Dempsey
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Tyskland mot Ghana

{{Resultat med trupp|id=GER-GHA
|nr       = 29
|bild     = GER-GHA 2014-06-21.svg
|datum    = 21 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Mario Götze Miroslav Klose 
|mål2     =  André Ayew Asamoah Gyan
|arena    = Castelão
|spelplats= Fortaleza
|publik   = 59621
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Mario Götze
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

USA mot Portugal

{{Resultat med trupp|id=USA-POR
|nr       = 30
|bild     = USA-POR 2014-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Jermaine Jones Clint Dempsey 
|mål2     =  Nani Silvestre Varela
|arena    = Arena da Amazônia
|spelplats= Manaus
|publik   = 40123
|rapport2 =  Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Tim Howard
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

USA mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=USA-GER
|nr       = 45
|bild     = USA-GER 2014-06-26.svg
|datum    = 26 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Thomas Müller
|arena    = Arena Pernambuco
|spelplats= Recife
|publik   = 41876
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Thomas Müller
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Portugal mot Ghana

{{Resultat med trupp|id=POR-GHA
|nr       = 46
|bild     = POR-GHA 2014-06-26.svg
|datum    = 26 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = John Boye Cristiano Ronaldo 
|mål2     =  Asamoah Gyan
|arena    = Estádio Nacional de Brasília
|spelplats= Brasília
|publik   = 67540
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Cristiano Ronaldo
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Källor

Noter

Grupp G
Internationella sportevenemang i Brasília
Sport i Fortaleza
Sport i Manaus
Sport i Natal
Sport i Recife
Sport i Salvador, Brasilien
Brasília under 2000-talet